Allan Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Allan Mountain (Idaho)
 Allan Mountain (Montana)